{{Infobox Biographie2
 | films notables    = The EndC'est eux les chiens...The Sea is behind 
 | site web          = 
}}

Hassan Ben Badida est un acteur marocain, né à Casablanca en 1960.

 Biographie 

 Filmographie 

 Cinéma 
 2010 : Wlad El Bahja 2011 : The End 2012 : Monster Dance 2012 : Androman - Blood and Coal 2013 : C'est eux les chiens 2014 : The Sea is behind 2017 : Occupation Killer 2017 : Statistics Mall 2017  : Headbang Lullaby 2017 : Hayat 2018  : Kilikis Douar Lboum 2018 : Jahilya 2019 : Hala Madrid Visca Barca 2019 : Min Agli Al Qadia 2019  : Le Miracle du saint inconnu 2019 : Cambodia 2020  : Melodia Al Morphine 2020  : Kharif Toufah 2020  : Al Najm 2020  : Congé Télévision 

 Série 

 2008 : Saa Fi Al Jahim 2013  : Moudawala 2014  : Kenza Fi Douar 2018  : Fok Sehhab 2022 : Moul Lmlih''

Notes et références

Liens externes 

Naissance en novembre 1960
Naissance à Casablanca
Acteur marocain de cinéma
Acteur marocain de théâtre
Acteur marocain du XXe siècle
Acteur marocain du XXIe siècle